Сурайкин — фамилия. Известные носители:
 Сурайкин, Андрей Александрович (1948—1996) — советский фигурист, тренер.
 Сурайкин, Николай Михайлович (1936—2013) — генерал-лейтенант.
 Сурайкин, Максим Александрович (род. 1978) — председатель ЦК коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР).